Talwasser ist ein Gewässername:

 Talwasser (Lauer), linker Zufluss der Lauer in Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Talwasser (Olfe), rechter Zufluss der Olfe (zur, linker Zufluss der Nuhne) in Hesborn, Stadt Hallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Talwasser (Wohlrose), rechter Zufluss der Wohlrose vor Gehren, Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen